Алекса́ндр Павлович Кузнецо́в:
 Кузнецов, Александр Павлович (1923—1979) — полковник, полный кавалер ордена Славы.
 Кузнецов, Александр Павлович (1947—2020) — доктор биологических наук, профессор.